Carl Heinrich Hagen (1785–1856) – niemiecki ekonomista i prawnik
 Carl R. Hagen (ur. 1937) – amerykański fizyk
 Carl I. Hagen (ur. 1944) – norweski polityk
 Carl Fredrik Hagen (ur. 1991) – norweski kolarz